HJ (motorfiets), Howard & Johnson een Brits historisch motorfietsmerk
Hertog Jan Brouwerij , een bierbrouwerij uit Arcen 
Hitlerjugend, de nationaalsocialistische jeugdbeweging in Duitsland